VT4 peut désigner :

Véhicules militaires 
 ACMAT VT4, un véhicule militaire français ;
 VT-4, un char d'assaut chinois ;

Autres 
 VT4, une chaîne de télévision Belge ;